Grand Prix San Marino 2003 (oryg. Warsteiner Gran Premio di San Marino) – 23. Grand Prix San Marino, czwarta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2003 rozgrywana na torze Imola. W odbywającym się 20 kwietnia 2003 roku wyścigu zwycięstwo odniósł, startujący z pole position, Michael Schumacher.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

San Marino
2003
2003 we Włoszech